Ива́н Вале́рьевич Бабары́ка (; р. , Новомосковск, Днепропетровская область, Украинская ССР, СССР) — украинский легкоатлет, марафонец. Трёхкратный победитель Московского международного марафона мира.

Биография 
Родился 11 ноября 1982 года в Новомосковске Днепропетровской области.

Живёт и тренируется в Новомосковске. Преподает физическую культуру в Лицее № 6. Представляет украинский марафонский клуб «Тарас Бульба». Тренер — Александр Кузин.

Бегом занимается с 12 лет. В 2007 году впервые пробежал Московский международный марафон мира и стал в нём победителем. Всего с 2007 по 2010 год пробежал 6 марафонов, в четырёх из которых победил.

В Белоцерковском марафоне 2011 года был вторым после Александра Ситковского с результатом 2:12:48.

Лучший личный результат 2:11:48 показал в Барселонском марафоне 2012 года, где был пятым.

На Олимпийских играх 2012 года в Лондоне был 59-м с результатом 2:21:52.

Достижения 
 Победитель Московского международного марафона мира 2007 года — 2:20:34
 Победитель Московского международного марафона мира 2008 года — 2:20:11
 Победитель Московского международного марафона мира 2009 года — 2:17:06
 Победитель  (Пхеньян) 2010 года — 2:13:56
 Победитель  (Майнц) 2018 года — 2:24:36

Библиография 
 Чемерис Игорь. Бабарыка: «Перед марафоном корейская кухня была некстати» // sport.ua. — 2010. — 16 апреля.

Примечания

Ссылки 

Марафонцы Украины
Бегуны на длинные дистанции Украины
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2012 года